Хериадесы () — род пчёл из подсемейства Megachilinae.

Распространение 
112 видов: Палеарктика (24 вида), Неарктика, Неотропика, Афротропика, Ориентальная область.

Классификация 
Род Heriades вместе с родами Hofferia, Stenoheriades и Othinosmia формирует кладу, сестринскую к роду Protosmia (Praz et al., 2008). Род Heriades разделяется на 9 подродов (Michener, 2007), три из которых распространены в Палеарктике:

 Heriades s. str. — 9 видов
 Michenerella — 14 видов
 Rhopaloheriades — 1 вид

Виды 
В состав рода входят следующие виды:
.

 Heriades crenulatus Nylander, 1856
 Heriades dalmaticus (Maidl, 1922)
 Heriades diodon (Schletterer, 1889)
 Heriades glutinosus Giraud, 1871

 Heriades hellenica Benoist, 1938
 Heriades labiatus (Perez, 1896)
 Heriades laticauda Benoist, 1938
 Heriades lucens Benoist, 1928
 Heriades mocsaryi (Schletterer, 1889)
 Heriades parnesica Mavromoustakis, 1958
 Heriades rubicola Perez, 1890
 Heriades schmiedeknechtii (Schletterer, 1889)
 Heriades sinuata Spinola, 1808
 Heriades transversus (Friese, 1897)
 Heriades truncorum (Linnaeus, 1758)

Примечания

Ссылки 
 Род Heriades на blogs.ethz.ch

Мегахилиды
Роды пчёл